Wundwasser () — пятый студийный альбом немецкой блэк-дэт-группы Eisregen.

Список композиций

Над альбомом работали

Участники группы 
 Blutkehle — вокал
 Yantit — ударные
 Bursche Lenz — гитары
 DF — клавишные
 Berg Morbach — бас
 2T — альт

Прочие 
 Berg Morbach — Artwork
 Markus Stock — Recording, Mixing, Mastering

Примечания

Ссылки 
 
 
 Wundwasser на сайте Яндекс.Музыка

Альбомы Eisregen
Альбомы Massacre Records